Cossel ist der Familienname folgender Personen:

 Hans von Cossel (1886–1975), deutscher Jurist, Bankdirektor, Diakonie-Funktionär, Johanniter und Rotarier
 Johann Detloff von Cossel (1805–1891), deutscher Verwaltungsjurist in dänischen Diensten und letzter dänischer Amtmann in Ratzeburg 
 Lothar Cossel (1924–2010), deutscher Mediziner
 Maximilian von Cossel (1893–1967), deutscher Fliegeroffizier

 Paschen von Cossel (1714–1805), deutscher Gutsherr, Anwalt und Domherr

Cossel steht für:
 Cossel (Adelsgeschlecht), Name eines briefadeligen Geschlechts mit Wurzeln in Brandenburg und Mecklenburg

Siehe auch:
 Kossel